David Daniels (toneelacteur), een Amerikaanse toneelacteur, levend van 1927 tot 2002
 David Daniels (dirigent), een Amerikaanse dirigent, levend van 1933 tot 2020
 David Daniels (dichter), een Amerikaanse dichter, levend van 1933 tot 2008
 David Daniels (cricketspeler), een Engelse cricketspeler, geboren in 1942
 David Daniels (contratenor), een Amerikaanse contratenor, geboren in 1966
 David Daniels (Americanfootballspeler), een Amerikaanse Americanfootballspeler, geboren in 1969
 David Daniels (basketbalspeler), een Canadese basketbalspeler, geboren in 1971
 David Daniels (journalist), een Amerikaans journalist, geboren in 1992
 David Daniels (filmmaker), een Amerikaanse filmmaker, geboren in de twintigste eeuw